Василий Фролов:
 Фролов, Василий Алексеевич (род. 1937) — генерал-полковник, начальник ГУСПП.
 Фролов, Василий Владимирович (род. 1977) — российский актёр.
 Фролов, Василий Дмитриевич — советский хозяйственный и политический деятель, директор Вышневолоцкого хлопчатобумажного комбината, депутат Верховного Совета СССР 7-го созыва. 
 Фролов, Василий Иванович — советский партийный деятель, первый секретарь Репьевского, Хохольского райкомов КПСС. 
 Фролов, Василий Михайлович (1910—1940) — участник Советско-финляндской войны 1939—1940 годов.
 Фролов, Василий Семёнович (1914—1994) — советский партийный деятель, заведующий Отделом машиностроения ЦК КПСС.
 Фролов, Василий Сергеевич (1923—2006) — советский военнослужащий, полковник, Герой Советского Союза.
 Фролов, Василий Фёдорович (1924—1950) — полный кавалер ордена Славы.